1984 Голяма награда на Бразилия е 12-о за Голямата награда на Бразилия и първи кръг от сезон 1984 във Формула 1, провежда се на 25 март 1984 година на пистата Жакарепагуа в Рио де Жанейро, Бразилия.

Репортаж 
Дерек Уорик води в повечето обиколки, преди да се повреди окачването и да даде шанс на Ален Прост да спечели първата си победа за „Макларън“ от завръшането му в британския тим.

Класиране

Бележки 
 Първо състезание за: Айртон Сена, Мартин Брандъл, Стефан Белоф и Филип Алио.
 Манфред Винкелхок е дисквалифициран заради пуш-старт.
 Тирелите на Брандъл (5-и) и Белоф (отпаднал) са по-късно дисквалифицирани за всички състезания поради технически неизправности по техните болиди.

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия